Litavka, ženska pripadnica naroda Litavaca
 Litavka, rijeka u Središnjoj Češkoj
 litewka, jakna, dio vojne uniforme u pruskoj vojsci
 gradska šuma (lesopark) Litavka